Vigie peut désigner :
 la vigie ou nid-de-pie, la partie d'un navire située au sommet du plus haut des mâts et servant de poste d'observation ; plus généralement, c'est un point élevé permettant l'observation et par extension la personne qui observe ;
 la Vigie,  une chaloupe à vapeur appartenant à l'association Amerani ;
 Vigie I et Vigie II, deux voiliers classiques de course, construits dans les années 1950 ;
 Vigie, une station du métro de Lausanne, en Suisse ;
 la Vigie, un sommet de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
 la pointe de la Grande Vigie et la pointe de la Petite Vigie, des caps de la Guadeloupe.

Patronyme 

 Margaux Vigie (1995-), coureuse cycliste française.